Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg
 Szabolcs (imię) – węgierskie imię męskie
 Szabolcs – wieś i gmina na Węgrzech